Travis James Mulock dit TJ Mulock (né le  à Langley, province de la Colombie-Britannique) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également un passeport allemand.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute Giants de Vancouver dans la Western Hockey League. Il a également joué dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. En 2006, il passe professionnel dans l'Oberliga, troisième échelon allemand. Il accède à la 2.bundesliga avec le Tölzer Löwen en 2008. Il signe à l'Eisbaren Berlin pensionnaire de la DEL en 2009. L'équipe remporte le titre national en 2011, 2012 et le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a convoqué pour la première fois en 2009.

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : nommé recrue de la saison de la DEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 40|| 3|| 7|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Giants de Vancouver|| LHOu || 40|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pats de Regina|| LHOu || 31|| 3|| 7|| 10|| 15|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Eagles de Surrey || LHCB|| 55|| 29|| 47|| 76|| 41|| 13|| 10|| 11|| 21|| 10
|-
| 2004-2005|| Eagles de Surrey ||  LHCB|| 53|| 21|| 60|| 81|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Blazers de Kamloops|| LHOu || 59|| 16|| 29|| 45|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Ratinger Ice Aliens|| Oberliga || 17|| 11|| 20|| 31|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| EC Bad Tölz|| Oberliga || 46|| 32|| 42|| 74|| 26|| 12|| 0|| 7|| 7|| 8
|-
| 2007-2008|| EC Bad Tölz|| Oberliga || 52|| 33|| 61|| 94|| 44|| 8|| 5|| 13|| 18|| 8
|-
| 2008-2009|| EC Bad Tölz|| 2.bundesliga|| 43|| 22|| 38|| 60|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Eisbaren Berlin || DEL || 48|| 20|| 22|| 42|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010 || Eisbären Berlin || Trophée européen || 8|| 1|| 5|| 6|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Eisbaren Berlin || DEL || 34|| 12|| 13|| 25|| 14|| 12|| 6|| 11|| 17|| 8
|-
| 2011 || Eisbären Berlin || Trophée européen || 8|| 3|| 4|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 47|| 9|| 23|| 32|| 40|| 13|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 43|| 16|| 27|| 43|| 28|| 13|| 7|| 9|| 16|| 6
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 52|| 16|| 32|| 48|| 32|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 7 || 29 || 36 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 5 || 15 || 20 || 36|| 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Kolner Haie || DEL ||50 ||4 ||14 ||18 ||41 ||7 ||0 || 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018 || Kolner Haie || DEL || 46|| 2|| 7|| 9|| 8|| 6|| 1|| 0|| 1||4 
|-
| 2018-2019 || Straubing Tigers || DEL || 47|| 1|| 15|| 16|| 20|| 2|| 0||1 ||1 ||0 
|-
| 2019-2020 || Straubing Tigers || DEL || 44|| 14|| 7|| 21||26 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Straubing Tigers || DEL || 37|| 3|| 5|| 8||12 ||3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || Straubing Tigers || DEL  ||  ||

Internationales 

| 2009 ||  || Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4||  de l'élite
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010 ||  Allemagne || Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| Onzième place

Notes et références 

Naissance en février 1985
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EC Bad Tölz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du EHC Straubing Tigers